O Grupo Mundial é o principal nível da Copa Davis. Participam 16 equipes.

Participantes

Jogos

Primeira rodada

Canadá vs. Espanha

Itália vs. Croácia

Bélgica vs. Sérvia

Estados Unidos vs. Brasil

França vs. Israel

Argentina vs. Alemanha

Cazaquistão vs. Áustria

Suíça vs. República Tcheca

Quartas de final

Canadá vs. Itália

Estados Unidos vs. Sérvia

Argentina vs. França

Cazaquistão vs. República Tcheca

Semi-finais

Sérvia vs. Canadá

República Tcheca vs. Argentina

Final

Sérvia vs. República Tcheca

Campeão

Ligação externa
 

Copa Davis de 2013